Распопов — русская фамилия. Происхождение фамилии — от распоп — расстриженный священник.

Известные носители:

 Распопов, Андрей Николаевич (род. 1978) — украинский футболист, защитник.
 Распопов, Владимир Александрович (1851—1886) — доктор медицины и педагог.
 Распопов, Владимир Павлович (1880—1963) — российский и советский военачальник.
 Распопов, Владимир Павлович (1927—1999) — советский спортсмен-конник.
 Распопов, Геннадий Дмитриевич (1930—1989) — российский скульптор, автор памятников Высоцкому в Москве.
 Распопов, Георгий Ефимович (1931—2006) — советский комбайнёр, Герой Социалистического Труда.
 Распопов, Иван Егорович (1918—1961) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза
 
 Распопов, Николай Никифорович (1862—1917) — наказной атаман Уральского казачьего войска, генерал-майор.
 Распопов, Олег Михайлович (1931—2013) — российский геофизик, доктор физико-математических наук, профессор.
 Распопов, Фёдор Иванович (1891—1918) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Распопов, Филипп Кузьмич (1875—1919) — священник, святой Русской православной церкви.

Распопова 
 См. Распопова

Примечания